, neurochirurgien américain
 Martin Ransohoff

Autre 
 (25469) Ransohoff